Парк культури та відпочинку — тип міських парків, багатофункціональний парк, а також назва парків у низці населених пунктів України:

 Парк культури і відпочинку — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення в смт Буштино Тячівського району Закарпатської області.
 Парк культури і відпочинку — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення в с. Велика Бакта Берегівського району Закарпатської області.
 Парк культури і відпочинку — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення в м. Виноградів Закарпатській області.
 Парк культури і відпочинку — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення в м. Рахів Закарпатській області.
 Парк культури і відпочинку — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення у смт Ясіня Рахівського району Закарпатської області.
 Парк культури і відпочинку імені Горького — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва у Луганську.
 Парк культури та відпочинку імені Максима Горького — парк у місті Жмеринка Вінницької області.
 Парк культури та відпочинку імені І. М. Кожедуба — парк у Сумах.
 Парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення у Львові.
 Парк культури і відпочинку імені Михайла Чекмана — парк у Хмельницькому на правому березі Бузького водосховища.
 Парк культури та відпочинку «Ковалівський» — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення в Кропивницькому.
 Парк культури і відпочинку міста Донецька — парк у Київському районі Донецька.
 Центральний парк культури і відпочинку імені Щербакова — парк у Ворошиловському районі Донецька.

Див. також 
 Парк відпочинку
 Парк культури і відпочинку (фільм)

Парки
Багатозначні терміни: урбаноніми